Coke (engl. für Koks) steht für:
 Kurzbezeichnung für Coca-Cola
 Kurzbezeichnung für Cocain
 Coco (Volk), andere Schreibweise für den Indianerstamm
 Antonow An-24, NATO-Codename für das Flugzeug sowjetischer Herkunft 
 Melone (Hut), alternative Bezeichnung nach seinem ersten Träger
 Coke (Fußballspieler) (Jorge Andújar Moreno; * 1987), spanischer Fußballspieler

Coke ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Coke (* 1953), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Candice Coke, US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Christopher „Dudus“ Coke (* 1969), mutmaßlicher jamaikanischer Drogen- und Waffenhändler
 Edward Coke (1552–1634), englischer Richter
 Edward Coke, 7. Earl of Leicester (1936–2015), britischer Peer und parteiloser Politiker
 Frank Van Deren Coke (1921–2004), US-amerikanischer Fotograf
 Mary Coke (1727–1811), englische Adlige und Tagebuchschreiberin
 Paston Coke (* 1971), jamaikanischer Leichtathlet
 Pamela Coke-Hamilton, jamaikanische Juristin, seit 2020 Direktorin des Internationalen Handelszentrums
 Richard Coke (1829–1897), US-amerikanischer Politiker
 Richard Coke junior (1790–1851), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Coke (1747–1814), methodistischer Bischof
 Thomas Coke, 1. Earl of Leicester (1697–1759), englischer Großgrundbesitzer, Mäzen und Politiker
 Thomas Coke, 2. Earl of Leicester (1822–1909), britischer Peer
 Thomas William Coke, 1. Earl of Leicester (1754–1842), britischer Politiker und Agrarreformer
 Wenman Coke (1828–1907), britischer Militär und Politiker

Coke ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Coke County im Bundesstaat Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Coke County Jail, in Robert Lee, Texas, ID-Nr. 04001395
 Coke Ovens, in Wilkeson, Washington, ID-Nr. 74001976

Siehe auch:
 Coce
 Koks (Begriffsklärung)